Humber River ist der Name folgender Flüsse:

 Humber River, Fluss in Greater Toronto, Ontario, Kanada
 Humber River (Neufundland), Fluss auf Neufundland, Kanada

Siehe auch:
 Humber (England), Ästuar an der Ostküste von England